San Matías puede referirse a: Barrio de San Cristóbal de La Laguna (provincia de Santa Cruz de Tenerife)

Santos 
 Matías el Apóstol, uno de los seguidores de Jesús de Nazaret.
 Matías de Jerusalén, mártir del .

Geografía 
 Golfo San Matías, en la costa del océano Atlántico, Argentina.
 San Matías (El Salvador), municipio en el Departamento de La Libertad. 
 San Matías (Honduras), municipio en el Departamento de El Paraíso.
 Bosque de protección de San Matías-San Carlos, área protegida en Perú.

En Bolivia 
 San Matías (Santa Cruz), municipio en el Departamento de Santa Cruz.
 Área natural de manejo integrado San Matías, área protegida en el Departamento de Santa Cruz.

En España 
 Realejo-San Matías, barrio de la ciudad de Granada.
 Ermita de San Matías, municipio de Castilblanco, provincia de Badajoz.
 San Matías, barrio de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife, Canarias), en la zona de Taco.

Otros 
 Órgano de la Iglesia Imperial de San Matías (Granada)